

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexander Hislop (1807- 1862), pasteur anticatholique
 Ian Hislop (1960- ), humoriste britannique
  (1954-), hockeyeur professionnel canadien.
 Shaka Hislop (1969- ), joueur de football anglo-trinidien ;
 Victoria Hislop, (1959- ), femme de lettres anglaise ;

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais